Willertshausen ist der Ortsname von

 Willertshausen (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Willertshausen (Zolling), Ortsteil der Gemeinde Zolling, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Willershausen